Osoby o tym nazwisku:
 Pedro Mejías – wenezuelski zapaśnik
 Tomás Mejías – hiszpański piłkarz
 Víctor Mejías – wenezuelski bokser